Дијез де Мајо има више значења:

 Дијез де Мајо, Ел Групо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијез де Мајо, Ел Чоризо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијез де Мајо, Лас Каситас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијез де Мајо, Лос Рамирез (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијез де Мајо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Мајо (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијез де Мајо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дијез де Мајо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дијез де Мајо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дијез де Мајо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијез де Мајо, Ла Еспуела (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику